Stalpaert ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Stalpaert (1924–2013), belgischer Herzchirurg und Hochschullehrer
 Pieter Stalpaert (um 1572–vor 1636), niederländischer Maler